Водная преграда, водное препятствие — река, канал, озеро и водохранилище, лиман, фиорд, пролив и тому подобное, преодолеваемые войсками в ходе боевых действий или используемые ими при организации обороны.

Характеристики водной преграды 
Характер водной преграды это совокупность параметров определяющих водную преграду: ширина, скорость течения, глубина и профиль русла, высота и крутизна берегов, свойства грунта дна и берегов, наличие гидротехнических сооружений, наличие бродов, постоянных мостов, паромных переправ, местных плавсредств и судоходства.

В особых условиях характер водной преграды, кроме того, определяется: в паводок и при искусственных попусках — интенсивностью изменения ширины преграды, скорости течения и глубины; при ветровом волнении водной поверхности — его интенсивностью (балльностью); при ледоходе — его характером (шуга, сало, льдины), плотностью и распределением льда по ширине реки, размерами и толщиной льдин и скоростью течения; при ледоставе — толщиной, структурой и состоянием ледяного покрова, а также температурой воздуха.

Ширина водной преграды является главным фактором, характеризующим её как препятствие.

Классификация инженерных войск:
 очень узкие — до 40 метров;
 узкие — 40 — 100 метров;
 средние — 100 — 250 метров;
 широкие — 250 — 600 метров;
 крупные — 600 — 2000 метров;
 особо крупные — более 2000 метров.

Оперативно-тактическая классификация:
 полковые — до 40 метров;
 дивизионные — 40 — 100 метров;
 армейские — 100 — 200 метров;
 фронтовые — 200 — 600 метров;
 стратегические — более 600 метров.

Скорость течения водной преграды оказывает влияние на продолжительность рейсов переправочных средств, определяет возможность применения плавающих боевых машин и переправочных средств по условиям их управляемости на течении.
 слабое течение — до 1,0 м/с;
 среднее течение — 1,0 — 1,5 м/с;
 быстрое течение — 1,5 — 2,5 м/с;
 очень быстрое течение — свыше 2,5 м/с.

Глубина водной преграды определяет выбор способа переправы, возможность организации переправы танков по дну и возведения низководных и подводных мостов.
 мелкие — до 1,5 метров;
 глубокие — от 1,5 до 5 метров;
 очень глубокие — свыше 5 метров.

Крутизна берегов водных преград может ограничить использование различных переправочных средств и вызвать необходимость устройства съездов и выездов в крутых и обрывистых берегах.
 с пологими берегами — до 15°;
 с крутыми берегами — 15° — 25°;
 с обрывистыми берегами — свыше 25°.

Ветровое волнение на водных преградах при определенной степени его интенсивности (балльности), характеризуемой высотой, длиной волны и периодом её колебания, может значительно усложнить эксплуатацию переправочных средств или полностью исключить возможность их применения. При волнении свыше 2 баллов могут применяться только некоторые виды плавающих машин при их специальном оборудовании. Эксплуатация табельных переправочных средств инженерных войск при ветровом волнении более 3 баллов практически невозможна.
 1 балл — длина волны до 5 метров, высота волны 0.25 метра:
 2 балла — длина волны до 15 метров, высота волны 0.75 метра:
 3 балла — длина волны до 25 метров, высота волны 1.25 метра:

Ледоход на водной преграде, даже при малой его плотности, вызывает значительные осложнения в применении переправочных средств. В условиях ледохода с плотностью от 0,2 до 0,4 необходима защита переправочных средств от льда, использование специальных способов передвижения по воде и проведение других дополнительных инженерных мероприятий. При плотности ледохода более 0,4 применение переправочных средств становится невозможным.

В ночных условиях снижается точность прицельного огня по переправляющимся войскам и переправочным средствам, увеличиваются сроки оборудования переправ, и усложняется их содержание, снижается пропускная способность переправ, возникает необходимость увеличения состава комендантской службы на переправах и применения специальных технических средств светового обеспечения, усложняется управление подразделениями, оборудующими и содержащими переправы.

Противник может усложнить условия преодоления водной преграды устройством минно-взрывных заграждений на водной преграде и её берегах, применением сплавных мин и устройством огневодных заграждений, а также созданием искусственных попусков в результате интенсивного сброса воды открытием затворов или разрушения гидротехнических сооружений, образованием зон затопления местности путём возведения временных плотин или разрушения ограждающих дамб, созданием зон заражения местности.

Примечания

Литература 

 Переправа войск. Военное издательство  МО СССР. 1950 г.
 Наставление по военно-инженерному делу для всех родов войск Советской Армии. Военное издательство МО СССР. 1956 г.
 Наставление по военно-инженерному делу для Советской Армии. Военное издательство МО СССР. 1966 г.
 
 Методическое пособие по инженерной подготовке родов войск. Часть 3. Военное издательство МО СССР. Москва. 1968 г.
 Переправы. ВИА им. Куйбышева.
 
 Ю. И. Бородулин, А. В. Маркеленко, С. И. Блажко. Переправы. Учебное пособие. Пенза. 2005 г.

Инженерные войска
Дорожные войска
Железнодорожные войска